John Leslie puede referirse a:
 John Leslie, (1766–1832), físico y matemático británico.
 John Leslie Mackie (1917-1981), filósofo australiano.
 John Leslie, antiguo obispo británico.
 John Leslie Dowe (1962-), botánico australiano.
 John Leslie Stott (1965-), presentador de televisión británico.
 John Leslie (1945-2010), actor pornográfico estadounidense.
 John Leslie, duque de Rothes
 John Andrew Leslie (1940), filósofo canadiense.